Билаш () — украинская фамилия. Известные носители:
 Билаш, Александр Иванович (1931—2003) — советский украинский композитор, Герой Украины.
 Билаш, Борис Фёдорович (род. 1941) — советский украинский писатель и поэт, Герой Украины.
 Билаш, Борислав Николаевич (1929—2021) — канадско-украинский лингвист, общественный деятель.
 Билаш, Григорий Данилович (1925—1998) — советский и российский организатор пчеловодной науки и производства.

См. также 
 Белаш (значения)